Карагансай — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Карагансай (быв. Ефремовка) — село в Мартукском районе Актюбинской области.
 Карагансай — село в Аулиекольском районе Костанайской области.